Сан Антонио ла Лабор има више значења:

 Сан Антонио ла Лабор (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Антонио ла Лабор (Амеалко де Бонфил), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Сан Антонио ла Лабор (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику